Fisherton é um bairro da cidade de Rosário, capital da província de Santa Fé, na Argentina.

Bairros de Rosário